Brenning ist der Ortsname von
 Brenning (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brenning (Gemeinde Peterskirchen), Ortschaft in der Gemeinde Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Brenning (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern

Brenning ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Brenning (1837–1915), deutscher Pädagoge und Professor
 Mary Krebs-Brenning (1851–1900), deutsche Pianistin
 Nicolaus Brenning (1788–1855), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied der Zweiten Kammer der kurhessischen Ständeversammlung 
 Suzanne Brenning (geb. 1943), schwedische Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Prenning